Paradisets have kan henvise til:

 Edens have, en mytologisk have omtalt i Bibelens skabelsesberetning
 Paradisets Have (film fra 1917), en amerikansk stumfilm
 Paradisets have (eventyr), et eventyr af H.C. Andersen